Nohr ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Nohr (* 1961), seit 1998 Professor für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informations- und Wissensmanagement, an der Hochschule der Medien Stuttgart
 Karin Nohr (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Karl Nohr (1905–1973), deutscher Politiker (KPD/SED), Gewerkschafter und Diplomat
 Rolf F. Nohr (* 1968), deutscher Medienwissenschaftler

Siehe auch: 
 NOR
 Noor (Begriffsklärung)
 Nøhr